Bacsó János (1818–1871) református lelkész
Bacsó János (1919–1960) újságíró